Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Stefan Edberg 6-4, 6-7(5), 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (finale)
 Michael Stich (campione)
 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Ivan Lendl (primo turno)

 Marc Rosset (semifinali)
 Arnaud Boetsch (quarti di finale)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)
 Marc Kevin Goellner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1993
ATP Tour 1993